Jeff Bes, kanadski hokejist, * 31. julij 1973, Tillsonburg, Ontario, Kanada.

Bes je večino kariere igral v severnoameriških hokejski ligah, ob tem je igral še v finski ligi za Espoo Blues, nemški ligi za Kassel Huskies in v sezoni 1998/99 pri Olimpiji Hertz, kjer je v slovenski ligi dosegel devet golov in deset podaj in s klubom osvojil naslov slovenskega prvaka, v Alpski ligi pa en gol in osem podaj na sedmih tekmah. Od sezone 2003/04 do upokojitve po sezoni 2010/11 je bil član kluba Laredo Bucks v CHL.

Pregled kariere

|-
| Hamilton Dukes
| OHL
| 90/91
|
| 66
| 23
| 47
| 70
|
| 53
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 91/92
|
| 62
| 40
| 62
| 102
|
| 123
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 92/93
|
| 59
| 48
| 67
| 115
|
| 128
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 92/93
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +3
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 93/94
|
| 30
| 2
| 12
| 14
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dayton Bombers
| ECHL
| 93/94
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 94/95
|
| 52
| 8
| 17
| 25
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 95/96
|
| 57
| 20
| 23
| 43
|
| 77
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 13
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 40
| 10
| 12
| 22
| -13
| 146
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 97/98
|
| 24
| 3
| 5
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orlando Solar Bears
| IHL
| 97/98
|
| 15
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 98/99
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
| 7
| 1
| 8
| 9
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
| 9
| 10
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orlando Solar Bears
| IHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pensacola Ice Pilots
| ECHL
| 00/01
|
| 48
| 24
| 44
| 68
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jackson Bandits
| ECHL
| 00/01
|
| 20
| 11
| 21
| 32
|
| 34
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|-
| Mississippi Seawolves
| ECHL
| 01/02
|
| 23
| 9
| 19
| 28
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augusta Lynx
| ECHL
| 01/02
|
| 24
| 5
| 21
| 26
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Greensboro Generals
| ECHL
| 01/02
|
| 20
| 4
| 19
| 23
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jackson Bandits
| ECHL
| 02/03
|
| 63
| 23
| 29
| 52
|
| 115
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 03/04
|
| 64
| 39
| 78
| 117
|
| 111
|
| 16
| 4
| 14
| 18
|
| 37
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 04/05
|
| 60
| 26
| 45
| 71
|
| 76
|
| 15
| 8
| 6
| 14
|
| 26
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 05/06
|
| 56
| 27
| 61
| 88
|
| 72
|
| 21
| 16
| 8
| 24
|
| 24
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 06/07
|
| 51
| 28
| 40
| 68
|
| 76
|
| 21
| 16
| 8
| 24
|
| 24
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 07/08
|
| 64
| 46
| 60
| 106
|
| 72
|
| 11
| 3
| 9
| 12
|
| 14
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 08/09
|
| 39
| 14
| 46
| 60
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 09/10
|
| 64
| 19
| 56
| 75
|
| 42
|
| 7
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 10/11
|
| 60
| 20
| 35
| 55
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1093
| bgcolor="#7FFF00" | 466
| bgcolor="#7FFF00" | 844
| bgcolor="#7FFF00" | 1310
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 1577
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 166
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Hamilton Dukes
Hokejisti Guelph Storm
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Dayton Bombers
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Orlando Solar Bears
Hokejisti Kassel Huskies
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Pensacola Ice Pilots
Hokejisti Jackson Bandits
Hokejisti Mississippi Seawolves
Hokejisti Augusta Lynx
Hokejisti Greensboro Generals
Hokejisti Jackson Bandits
Hokejisti Laredo Bucks